Als Schlacht vom Jemgum werden zwei kriegerische Auseinandersetzungen bezeichnet: 

 Schlacht von Jemgum (1533), während der Geldrischen Fehde (1531–1534).
 Schlacht von Jemgum (1568) während des Achtzigjährigen Krieges (1568–1648).